Schöps steht für

 Schöps (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Schöps (Reichenbach/O.L.), Ortsteil von Reichenbach/O.L., Sachsen
 Schöps (Unternehmen), österreichische Textilhandelskette
 Schöps, kastrierter Schafsbock, siehe Hausschaf #Bezeichnungen des Schafes
 Schöps von Löweneck, bayrisch-preußische Offiziersfamilie
 Breslauer Schöps, Weizenbiersorte
 Schwarzer Schöps, Fluss in der Oberlausitz
 Weißer Schöps, Fluss in der Oberlausitz

Schöps ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Schöps (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Gesine Schöps (* 1987), deutsche Fernsehjournalistin und -moderatorin
 Jochen Schöps (* 1983), deutscher Volleyballspieler
 Michael Schöps (* 1957), deutscher Volleyballtrainer
 Paul Schöps (1895–1986), deutscher Autor und Verleger 
 Tatjana Schöps (* 1966), deutsche Filmeditorin

Siehe auch:
 Schoeps